Nachtegaele is een Vlaamse achternaam en kan verwijzen naar:
Annemie Nachtegaele, personage uit de tv-reeks 'Witse'
Gianna Nachtegaele, Belgische danseres
Veerle Nachtegaele, Belgische huisarts en politicus

Zie ook
Nachtergaele